Erebia quadrannulifer är en fjärilsart som beskrevs av Felix Bryk 1923. Erebia quadrannulifer ingår i släktet Erebia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
quadrannulifer